Werbach ist der Name folgender geografischer Objekte im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg:

 Werbach, Gemeinde im Main-Tauber-Kreis
 Werbach (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Gemeindegebiet von Werbach
 Werbach-Böttigheimer Tal, Naturraum bei Werbach

Siehe auch:
 Wehrbach